Peter Robinson (1922-2000) – calciatore inglese
Peter Robinson  (1948) – politico nordirlandese, ex Primo Ministro dell'Irlanda del Nord
Peter Robinson (1950-2022) – scrittore inglese di romanzi polizieschi